Sarmaşık (Bilecik), een dorp in het Turkse district Bilecik
 Sarmaşık (Çaycuma), een dorp in het Turkse district Bilecik
 Sarmaşık (Eğil), een dorp in het Turkse district Bilecik
 Sarmaşık (film)
 Sarmaşık (Hayrat), een dorp in het Turkse district Bilecik
 Sarmaşık (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Bilecik
 Sarmaşık (Korkut), een dorp in het Turkse district Bilecik
 Sarmaşık (Türkeli), een dorp in het Turkse district Bilecik